Regno Unito
 Aughton – villaggio della parrocchia civile di Ellerton and Aughton, East Riding of Yorkshire
 Aughton – parrocchia civile del Lancashire, nel distretto di West Lancashire
 Aughton – villaggio della parrocchia civile di Halton-with-Aughton, nel distretto di Lancaster (Lancashire)
 Aughton – paese del South Yorkshire